Un mécanicien désigne :
 un scientifique qui fait des recherches théoriques ou expérimentales dans le domaine de la mécanique ;
 on utilise parfois le substantif de mécanicien pour qualifier un mathématicien spécialiste de mécanique rationnelle.
une personne qui construit ou maintient des machines ;
 un mécanicien réparateur automobile qui s’occupe de l’entretien et de la réparation des véhicules ;
 un mécanicien de course automobile ;
 un mécanicien d'aéronefs ;
 un technicien de maintenance ;
 un mécanicien dentiste, spécialiste de la fabrication des prothèses dentaires ;
 un mécanicien industriel, chargé de l’entretien et de la réparation des machines à l'intérieur d'une industrie ;
 un mécanicien de locomotive qui conduisait une locomotive à vapeur, et par extension, un train ;
tien et de la réparation des véhicules ;
 un mécanicien conducteur  d'installation qui pilote à partir d'une salle de contrôle, plusieurs unités d'installation de procédés mécaniques automatisés dans le domaine du nucléaire ; son poste est tenu par un opérateur mécanicien de salle de contrôle. Il est amené à intervenir en local pour effectuer des tâches de maintenance de 1er niveau à l'aide de télémanipulateurs. 
 un mécanicien navigant qui surveillait les système de vols des avions ;
 le chef mécanicien de navire est responsable du service de la machine du bon fonctionnement et de la maintenance ; le second mécanicien, présent sur les navires en haute mer, est le remplaçant du chef mécanicien ;
 les officiers mécaniciens (troisième, quatrième, etc.) gèrent la maintenance et les réparations dans la marine marchande.